Línea 79 puede referirse a:

 Línea 79 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 79 de autobuses de Madrid.
 Línea 79 de ómnibus de Montevideo.